Tokarjev ima lahko več pomenov.

Osebnosti 

Tokarjev ali Tokarjeva (rusko Токарев/Токарева) sta priimka več osebnosti.

 Aleksander Pavlovič Tokarjev (1937 - ), ruski umetnostni kritik, zbiratelj in propagandist ljudske umetnosti.
 Anton Tokarjev (1984 - ), ruski umetnostni drsalec.
 Boris Tokarjev (1927 - 2002), ruski atlet.
 Boris Vasiljevič Tokarjev (1947 - ), ruski filmski igralec.
 Fjodor Vasiljevič Tokarjev (1871 - 1968), ruski izdelovalec strelnega orožja.
 Ivan Ivanovič Tokarjev (ok. 1823 - 1884), župan Krasnojarska.
 Nikolaj Tokarjev (1983 - ), ruski pianist.
 Nikolaj Fjodorovič Tokarjev (1899 - 1972), ruski letalski konstruktor.
 Nikolaj Sergejevič Tokarjev (1971 - ), ruski gledališki in filmski igralec.
 Vadim Aleksandrovič Tokarjev (1972 - ), ruski boksar.
 Vadim Serafimovič Tokarjev, ruski slikar.
 Valerij Ivanovič Tokarjev (1952 - ), ruski častnik, vojaški pilot in kozmonavt.
 Vili Tokarjev (Vilen Ivanovič Tokarjev) (1934 - 2019), ruski pevec in avtor pesmi.

 Viktorija Samojlovna Tokarjeva (1937 - ), ruska scenaristka in pisateljica.